

Települések
Ternye, község Szlovákiában
Ternye, Zólyomternye (Szlovákia) régi neve

Lásd még Terlény nevének alakja egyes középkori forrásokban

Növények
hegyi ternye (Alyssum montanum)
homoki ternye (Alyssum tortuosum)
illatos ternye (Lobularia maritima)
nagyvirágú hegyi ternye (Alyssum montanum ssp. brymii)
szirti sziklaiternye (Aurinium saxatile syn. Alyssum saxatile)